Den Familiennamen Lochbihler tragen folgende Personen:

 Barbara Lochbihler (* 1959), Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) im Europäischen Parlament.
 Franz Sales Lochbihler (1777–1854), deutscher Maler aus dem Allgäu, unter anderem am bayerischen Hof tätig.